Габріель Алмонд (; 12 січня 1911 — 25 грудня 2002) — американський політолог, спеціаліст в області теоретичної та відносної політології.
 Коді Алмонд (;  24 липня 1989, Калгарі, провінція Альберта) — швейцарський хокеїст канадського походження, нападник.
 Лінкольн Алмонд (; нар. 16 червня 1936, Потакет, Род-Айленд) — американський політик-республіканець.
Прізвища